Флаг муниципального образования «Ка́левальский национальный район» — это официальный конвенциональный (условный) опознавательно-правовой знак, являющийся символом муниципального образования наряду с гербом муниципального образования «Калевальский национальный район» Республики Карелия Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 17 октября 2019 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 13253.

Описание 
Первый флаг Калевальского национального района был утверждён 28 июля 2006 года:

«Флаг муниципального образования „Калевальский национальный район“ представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами: верхняя полоса — зелёного цвета и нижняя полоса — голубого цвета, разделённые чёрной полосой в красном обрамлении. Отношение ширины флага к его длине — 2:3».

Решением Совета муниципального образования Калевальский национальный район от 17 октября 2019 года № X−IV−73, флаг был изменён — на всю поверхность флага распространена композиция из герба муниципального образования с заменой геральдических золота, червлени и лазури соответственно жёлтым, красным и голубым цветами.

«Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция из герба муниципального образования с заменой геральдических золота, червлени и лазури соответственно жёлтым, красным и голубым цветами».

Герб представляет собой — «В пересечённом зелёном и лазоревом поле с включенным червлёным, чёрным и червлёным поясом, — поверх всего золотое кантеле, поставленное в столб на золотом пере, положенном в пояс».

Обоснование символики 
За основу официальных символов взяты герб и флаг, утверждённые решениями Совета Калевальского муниципального района № XXXIII-508 и XXXIII-509 от 28 июля 2006 года и разработанных членом Союза художников России и Союза дизайнеров Карелии, художником Сергеем Кияницей.

Административный центр района — посёлок Калевала — до 1963 года назывался Ухтой, и здесь в марте 1920 года состоялся съезд представителей северо-карельских волостей, на котором была провозглашена Ухтинская республика. В основе цветового решения флага в сочетании зелёного, красного и чёрного цвета лежат цвета исторических флагов Карелии (в том числе флага Ухтинской республики), дополненные синим цветом — цветом многочисленных озёр, расположенных на территории района.

В центре композиции изображена стилизованная ладья, которая нарисована в виде гусиного пера, а её парус — в виде карельского национального музыкального инструмента — кантеле. Перо символизирует Калевальский край как родину плеяды великих писателей: А. Тимонена, О. Степанова, П. Пертту, Я. Ругоева, В. Пяллинена, А. Койвумяки и других. В районе расположения посёлка Калевала известный фольклорист Элиас Лённрот в XIX веке записал многие руны, вошедшие во всемирно известный карело-финский эпос «Калевала». Ладья символизирует перспективы развития территории и как бы плывет «из великого духовного прошлого в не менее замечательное будущее». Кантеле (карело-финские гусли) символизирует творчество жителей и духовную жизнь района.

Применённые на флаге цвета в геральдике обозначают:

— жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, стабильность, уважение, великодушие.

— синий цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, искренность и добродетель; также это цвет водных объектов (озера и реки) и чистого неба.

— зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья, природы, а также символ лесов и природных богатств.

— красный цвет — символ жизнеутверждающей силы труда, красоты, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца.

— чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости и свободы.

См. также

Примечания 

Флаги Республики Карелия
Флаг
Флаги с изображением гусиного пера
Музыкальные инструменты в геральдике